ECHA je Evropska agencija za kemikalije, agencija Evropske Unije.

ECHA se lahko nanaša na:

 European Council for High Ability, Evropski svet za nadarjene
 Eastern Canada Hockey Association, prej poznana kot Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA)
 Eastern Collegiate Hockey Association, ZDA
 HADHA, encim
 Edmonton Clinic Health Academy, azgradba University of Alberta